Berrington – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Berrington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Berrington – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)